Spin-off (englisch für „Ausgründung“) steht für:
 Spin-off (Innovationsmanagement), Unternehmensneugründung aus einer Institution heraus
 Spin-off (Unternehmensfinanzierung), Abteilungsausgliederung aus einem Unternehmen

Spin Off steht für:
 The Spin Off, internationale Modezeitschrift

Siehe auch:
 Spin-out
 Ableger